Štiavnica může označovat:
 Banská Štiavnica – město na Slovensku, sídlo stejnojmenného okresu
 Okres Banská Štiavnica – okres na Slovensku
 Liptovská Štiavnica – obec v okrese Ružomberok na Slovensku
 Štiavnica (hora) – hora v Nízkých Tatrách
 Štiavnica (dolina) – dolina v Ďumbierských Tatrách
 Štiavnica (přítok Váhu) – potok na severu Slovenska
 Štiavnica (přítok Ipľu) – řeka na jižním Slovensku

Podobné názvy 
 Štiavnik (rozcestník)
 Štiavnička – obec v okrese Ružomberok na Slovensku